Roblin est un patronyme et un toponyme pouvant signifier :

Patronyme
David Roblin (1812-1863), marchand et homme politique du Canada-Ouest
Dufferin Roblin (1917-2010), homme d'affaires et politicien canadien
John Philip Roblin (1799-1874), fermier et homme politique du Haut-Canada
John Roblin (1774-1813), fermier et homme politique du Haut-Canada
Michel Roblin (1910-1998), historien français et spécialiste en onomastique
Rodmond Palen Roblin (1853-1937), homme d'affaires et premier ministre du Manitoba
Louison Roblin (1930-2016), actrice française

Toponyme



Roblin, ville de la région de Parkland
Roblin, circonscription électorale provinciale
Roblin-Russell, ancienne circonscription électorale provinciale
Dauphin-Roblin, ancienne circonscription électorale provinciale

Roblín, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale.

Voir aussi
Aéroport de Roblin, basé à Roblin au Manitoba

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme